Сачел има више значења:

 Сачел (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Сачел (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Сачел (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Сачел (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Сачел (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Општина Сачел (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији
 Општина Сачел (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији